Dráb (zastarale uniformovaný sluha vykonávající úřední nařízení nebo pěší voják) může být české příjmení:

 Alexander Dráb (1873–1952) – slovenský a československý politik
 Dana Drábová (* 1961) – česká jaderná fyzička, lokální a regionální politička
 Rudolf Dráb (* 1937) – slovenský a československý politik

Související články 
 Drábské světničky
 Drábovna
 Drábsko
 Drábek
 Dráp (rozcestník)